Sia () je čínské příjmení, k roku 2007 64. nejčastější příjmení v ČLR.

Známí nositelé příjmení Sia:

 Císařovna Sia (Čeng-te) (1492–1535) – čínská císařovna, manželka mingského císaře Čeng-teho
 Sia Čchang (1388–1470) – čínský malíř, kaligraf a básník mingského období
 Sia Jen (14826–1548) – čínský státník mingského období
 Sia Jüan-ťi (1366–1430) – čínský státník mingského období
 Sia Kuej (činný 1200–1240) – čínský malíř sungského období

Reference 

Čínská příjmení